Bete kan avses:

 Bete (fiske) – lockande föremål som används i fiske eller jakt
 Bete – ett betesdjurs konsumtion av växtdelar; se betande
 Bete – mark som används för bete, se betesmark 
 Bete (tand) – en lång tand som når utanför munnen
 Bété – en etnisk gruppering i Elfenbenskusten
 Betar Movement – en judisk förening i Ryssland

Se även
 Beta (olika betydelser) – flera
 Betning – förfarandet att behandla ett material med en lösning av olika syror eller salter
 Betning – olika typer av behandlingar av utsäde
 Beteende